Discoteque — песня литовской поп-рок-группы The Roop, с которой представлял Литву на песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, Нидерланды, после победы в предыдущем отборочном конкурсе «Pabandom iš Naujo!».

Евровидение 
После того, как группа выиграла национальный «Pabandom iš naujo!» в 2020 году, должна отправиться на международный конкурс с песней «On Fire». Но «Евровидение-2020» пришлось отменить из-за прогрессирующей пандемии COVID-19. В ноябре стало известно, что также примет участие в 2021 году. Группе было гарантировано безопасное стартовое место в финале отбора. 6 февраля The Roop снова выиграл национальный отбор.

17 ноября 2020 года было объявлено, что Литва выступит в первой половине первого полуфинала конкурса. 18 мая, после участия в первом полуфинале, Литва вышла в финальный раунд, получив 203 очка и заняв 4-е место. В финале получила 220 баллов и заняла 8-е место на конкурсе, что является лучшим результатом страны с 2006 года.

Позиции в чартах

История релиза

Примечания 

Песни на английском языке
Песни Литвы на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2021»
Синглы, возглавлявшие хит-парад Литвы